Драницын — русская фамилия; имеет женскую форму Драницына.

Известные носители:
 Драницын, Александр Александрович (1865—1904) — архитектор, автор особняка С. И. Елагиной на Страстном бульваре в Москве.
 Драницын, Антон Евгеньевич (1974—2017) — российский банкир, организатор рынка драгоценных металлов.
 Драницын Владимир Федорович (1902—1937) — священник село Спасское Ветлужского уезда Костромской губернии
 Геннадий (Драницын) (в монашестве Геннадий; ум. 1775) — епископ Суздальский и Юрьевский.
 Драницын, Герман Васильевич (1912—1976) — капитан дальнего плавания, капитан ледоколов, Почётный полярник (1938), капитан-наставник.
 Драницын, Дмитрий Алексеевич  (1886—1916) — русский почвовед и географ.
 Драницын, Игнатий Борисович (1740—1802) — купец, городской голова Петрозаводска.
 Драницын, Николай Николаевич (1946—2010) — русский композитор.

См. также 
 Капитан Драницын (ледокол) — российский дизельный ледокол серии «Капитан Сорокин».
 Драницыно — деревня в Белозерском районе Вологодской области.